Gauster ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gauster (1953–1993), österreichischer Politiker (FPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Harald Gauster (* 1971), österreichischer Fernsehschauspieler und Kinderdarsteller